Сторхейм () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Сторхейм, Кеннет (в монашестве Серафим; род. 1946) — епископ Православной церкви в Америке.
  (1930—2002) — норвежский политолог, философ.